

France 
 Romagne, commune de la Gironde
 Romagne, commune de la Vienne
 Romagne-sous-les-Côtes, commune de la Meuse
 Romagne-sous-Montfaucon, commune de la Meuse
 La Romagne, commune des Ardennes
 La Romagne, commune de Maine-et-Loire
 La Romagne, ancienne commanderie et hameau de la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne, Côte-d'Or.
 Romagné, commune d'Ille-et-Vilaine

Italie 
 la Romagne, partie de la région d'Émilie-Romagne
 Romagne, cépage de cette région.
 La légation des Romagnes ou I Légation fut une subdivision administrative des États instituée par Pie IX le  et précédemment nommée légation de Romagne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France